Кубок мира по марафону 1993 года прошёл 31 октября в курортном городе Сан-Себастьян (Испания). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин.

Забеги Кубка мира были проведены в рамках Сан-Себастьянского марафона. Вместе с профессиональными атлетами на старт вышли любители. В розыгрыше Кубка мира участвовали порядка 150 бегунов. Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Расписание

Ход соревнований 
Мужской забег принёс большое количество высоких и плотных результатов: сразу 10 человек пробежали дистанцию быстрее 2 часов 11 минут. Победу с личным рекордом 2:10.03 одержал британец Ричард Неруркар, для которого марафон в Сан-Себастьяне стал всего лишь вторым в карьере.

Итогом женского марафона стало полное преимущество сборной Китая над соперницами. Представительницы Поднебесной заняли первые 4 места в индивидуальном зачёте, обеспечив тем самым уверенную победу в командном первенстве. В Испанию приехали пять спортсменок из «Армии Ма» — тренировочной группы специалиста Ма Цзюньжэня, которые по ходу 1993 года доминировали в мировом беге на средние и длинные дистанции. В победный состав входили:
 Первое место — 20-летняя Ван Цзюнься, чемпионка мира в беге на 10 000 метров, рекордсменка мира на 3000 метров (8.06,11, 13 сентября 1993) и 10 000 метров (29.31,78, 8 сентября 1993)
 Второе место — 20-летняя Чжан Линьли, серебряный призёр чемпионата мира в беге на 3000 метров, экс-рекордсменка мира на 3000 метров (8.22,06, 12 сентября 1993)
 Третье место — 20-летняя Чжан Лижун, бронзовый призёр чемпионата мира в беге на 3000 метров
 Четвёртое место — 24-летняя Ма Лиянь, обладательница шестого результата в мировой истории в беге на 3000 метров (8.19,78, 12 сентября 1993)
 Сошла с дистанции — 20-летняя Цюй Юнься, чемпионка мира в беге на 3000 метров, рекордсменка мира на 1500 метров (3.50,46, 11 сентября 1993)
Результаты китайских спортсменок, тренировавшихся у Ма, неоднократно ставили под сомнение в связи с подозрениями в использовании допинга. В последующие годы эти подозрения были подтверждены признаниями экс-чиновника Олимпийского комитета Китая Юань Вэйминь и бегуньи Ван Цзюнься. Однако ни одно выступление спортсменок из «Армии Ма» не было аннулировано.

Из почти 150 участников до финиша смогли добраться 129 (77 мужчин и 52 женщины). Три зачётных результата в командное первенство набралось у 15 мужских сборных и 10 женских.

Женская сборная Китая впервые выиграла командное первенство, мужчины из Эфиопии стали обладателями Кубка мира во второй раз в истории. Их первая победа была добыта четырьмя годами ранее, с тех пор в составе команды остался только Тесфайе Тафа.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Кубки мира по марафону
Октябрь 1993 года
1993 год в лёгкой атлетике
Спорт в Испании в 1993 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Международные спортивные соревнования в Сан-Себастьяне
События 31 октября